Pułki huzarów noszące numer „9”:

Austriacki
 9 Pułk Huzarów Cesarstwa Austriackiego

Austro-węgierski
 Pułk Huzarów Grafa Nádasdy Nr 9

Niemiecki
 9 Pułk Huzarów (2 Reński)